Sancho II. zvaný Mnich (portugalsky Sancho II de Portugal, 8. září 1209 Coimbra – 4. ledna 1248 Toledo) byl čtvrtý portugalský král z dynastie burgundské.

Život 
Narodil se jako syn Alfonse II. a Urraky, dcery Alfonse VIII. Kastilského. Po smrti svého otce se v roce 1223 stal vládcem království, nad nímž byl v konfliktu s katolickou církví vyhlášen interdikt.

Mladý král povolil návrat arcibiskupa z Bragy, kterého otec vykázal ze země. Dále se soustředil na snahu "osvobodit" království od Maurů. V letech 1226 až 1239 dobyl Algarve a Alentejo a dále území až k Taviru (1238) a Ayamonte (1239). Vynikající voják a velitel ale nebyl schopným vládcem a země se dostala do vnitřních sporů. Nespokojenost šlechty a královy spory s biskupy lisabonským a portským, kteří našli oporu u papeže Řehoře IX., vedli k jeho exkomunikaci v roce 1238.

Roku 1239 se Sancho oženil s ovdovělou leónskou šlechtičnou Mécií Lopes de Haro, vnučkou leónského krále Alfonse IX. Bezdětné manželství bylo, pro neudělení papežského dispensu, v roce 1245 rozvedeno.

Šlechta se spojila s církví a pokusila se na trůn dosadit Sanchova bratra Alfonse. V březnu 1245 obžaloval papež Inocenc IV. v bule Inter alia desiderabilia krále z nejhorších zločinů, označil jej za "zbytečného krále" (rex inutilis) a jeho bratra Alfonse za "správce a ochránce" království, čímž Sancha v podstatě sesadil.
Sancho opustil zemi a 4. ledna 1248 v Toledu zemřel. Byl pohřben, zdá se, v mnišském rouchu v katedrále v Toledu.

Vývod z předků

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 

Sancho II.
Sancho II.
Sancho II.
Sancho II.
Lidé exkomunikovaní římskokatolickou církví
Účastníci reconquisty
Pohřbení v katedrále v Toledu
Narození 8. září
Narození v roce 1209
Úmrtí 4. ledna
Úmrtí v roce 1248
Muži
Narození v Coimbře